Albert Maignan – pittore e illustratore francese
 Gilles Maignan – ex ciclista su strada francese
 Mike Maignan – calciatore francese